Лізель Губер і Ліза Реймонд були чинними чемпіонками, але вирішили не брати участі разом. Губер грала в парі з Сє Шувей, але вони програли в першому колі парі Бетані Маттек-Сендс і Саня Мірза.  Реймонд грала в парі з Саманта Стосур, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Кара Блек і Анастасія Родіонова.
Маттек-Сендс і Мірза виграли титул, у фіналі перемігши пару Надія Петрова і Катарина Среботнік з рахунком 6–4, 2–6, [10–7].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw

Dubai Tennis Championships, парний розряд
2013 Women's Doubles